Суперлига 1999/2000 () — 60-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Тирана» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1999/2000
Албания
Албания
1999 год в Албании
Спорт в Албании в 2000 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1999/2000